Mueang Pathum Thani (în ) este un district (Amphoe) din provincia Pathum Thani, Thailanda, cu o populație de 154.412 locuitori și o suprafață de 120,151 km².

Componență 

Districtul este subdivizat în 14 subdistricte (tambon), care sunt subdivizate în 81 de sate (muban).

Amphoe în provincia Pathum Thani